Rod je socijalni konstrukt „muškosti“ i „ženskosti“.
 Razlikovanje pola i roda je bitno jer za razliku od našeg biološkog statusa - pola, koji nam je rođenjem manje više dat, rod je konstrukt konkretnog društva, u konkretnom vremenu, dakle tek zadat i stoga itekako podložan promeni. Prihvatanjem razlike između pola i roda otvara se na teorijskoj ravni mogućnost promene rodnih uloga, rodnog režima i rodnog poretka.

Seksolog Džon Mani je uveo terminološku razliku između biološkog pola i roda kao uloge tokom 1955. godine. Pre njegovog rada bilo je neuobičajeno da se reč rod koristi za označavanje bilo čega što nije gramatička kategorija. Ipak, ovakva upotreba termina nije postala široko zastupljena sve do 1970-ih, kada je feministička teorija prihvatila ovu razliku između biološkog pola i društvene konstrukcije roda. Danas se ova disktinkcija strogo naglašava, pogotovo u društvenim naukama i dokumentima Svetske Zdravstvene Organizacije.

Reference 

Feminizam
Родне студије